

Église des Dominicains de Vienne

Église des Dominicains d'Arles
 Église des Dominicains de la Baume
 Église des Dominicains de Colmar
 Église des Dominicains de Revin
 Église des Dominicains de Strasbourg et Ancienne église des Dominicains de Strasbourg
 Église des Dominicains de Wissembourg

Église des Dominicains de Bolzano

Église des Dominicains (Maastricht)

Basilique des Dominicains (Cracovie)

Église des Dominicains (Košice)

Voir aussi